Frederiksø er et stednavn flere steder:

 Frederiksø (Ertholmene) – en del af øgruppen Ertholmene i Christiansø Sogn nordøst for Bornholm.
 Frederiksø (Vor Frue Sogn) – en lille ø i Svendborgs havn i Vor Frue Sogn, Svendborg Kommune